Короткохвостые сцинки (, или Trachysaurus) — выделявшийся ранее монотипический род сцинковых  ящериц, считавшийся близкородственным роду Tiliqua. В дальнейшем на основании иммунологических и анатомических исследований было доказано, что единственный вид рода, короткохвостый сцинк, является высокоспециализированным представителем рода Tiliqua.

Ссылки 
Статья о систематике синеязыких сцинков

Сцинковые
Пресмыкающиеся Австралии